О́скский язы́к — язык осков, принадлежал к италийской подгруппе (оскско-умбрская ветвь) индоевропейской языковой семьи. Имел 11 диалектов. Известны тексты V—I веков до н. э., сохранилось примерно 300—400 надписей на этом языке. Родственен латинскому языку. Язык прекратил своё существование ещё в Античности.

Оскский язык подразделяется на такие диалекты: оскский, гирпинский, френтанский, бруттийский, луканский, сабинский, марруцинский, вестинский, марсийский и эквский. Соседство с этрусками, греками и латинами имело благоприятное влияние на письменность и языки оскско-умбрских народов. Из сохранившихся текстов на оскском языке, значительным являются надгробные надписи. Однако они бедны на лексику. Также имеется немного заговоров с проклятиями, строительные и посвятительные надписи, немного текстов законов и договоров и другое. В большом количестве найдены монетные легенды. Не все имеющиеся оскские надписи возможно расшифровать из-за их фрагментарности.

Известные надписи в Помпеях имеют оскское происхождение. В глоссах латинских грамматиков можно найти оскские слова. Среди латинских писателей были те, которые могли разговаривать на оскском языке, как это они делали на латинском или греческом языках.

Фонетика

Морфология

Пример надписи

Примечания

Литература

Ссылки 

 Словарь Оскского языка 

Древние языки
Италийские языки
Оски